Axiothée ou Axiothéa est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Axiothée de Phlionte, philosophe académicienne du milieu du  ;
 Axiothée (épouse de Nicoclès) (fin du ).